Talvi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1909-1992), actrice estonienne
Ernesto Talvi (né en 1957), homme politique uruguayen
 (né en 1948), violoniste et auteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme finnois